Németország
Buxheim, település Bajorország Eichstätt járásában
Buxheim, település Bajorország Unterallgäu járásában
Buxheim, a Német-római Birodalom államalakulata